Длиннохвостая трясогузка () — вид птиц из семейства трясогузковых.

Имеет широкий ареал в Африке, в странах южнее Сахары, таких как Ангола, Ботсвана, Бурунди, Камерун и др. Селится по берегам бурных лесных потоков в пределах субтропических или тропических сухих лесов и в субтропических или тропических влажных горных лесах.

Преимущественно насекомоядны.

Примечания

Литература 
 Sinclair, Ian & Peter Ryan (2003) Birds of Africa south of the Sahara, Struik, Cape Town.

Трясогузки
Птицы Африки
Животные, описанные в 1908 году